Der Begriff Wendeplatte steht für:

 einen Wendeplatz in Hanglage
 eine Wendeschleife für Omnibusse
 die umgangssprachliche Kurzform von Wendeschneidplatte